Fabius est un nom propre qui peut faire référence à :

Personnalités portant ce patronyme

Personnage politique
 Laurent Fabius (né en 1946), homme politique français, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel ;

Divers
 Élie Fabius (1864 - 1942), antiquaire français, père d’André Fabius, grand-père de Laurent Fabius et de François Fabius  ;
 André Fabius (1908 - 1984), antiquaire français, père de Laurent Fabius et de François Fabius ;
 Odette Fabius (1910 - 1990), résistante française, déportée ;
 Catherine Leterrier née Fabius (née en 1942), costumière et chef décoratrice française ;
 François Fabius (1944 - 2006), ancien sportif et antiquaire français, fils d’André Fabius  et frère de Laurent Fabius ;
 Thomas Fabius (né en 1981), homme d’affaires français, fils de Laurent Fabius ;
 Fabius Planciades Fulgentius, dit « Fulgence le Mythographe », auteur latin de la fin de l'Empire romain ou du Haut Moyen Âge.

Prénom et patronyme 
Fabius, était un nom porté par les Fabii, membres de la gens Fabia de la Rome antique ;
 Fabius Maximus, une branche de cette famille ;
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (vers 275 av. J.-C. - 203 av. J.-C), dit Cunctator, militaire et dictateur romain, vainqueur contre les envahisseurs carthaginois d'Hannibal à la bataille de Capoue ;

Fabius est un prénom masculin peu usité sous cette forme, décliné en français par Fabien.

Fabius est aussi un patronyme.

Saint(s) des Églises chrétienne(s) 
 Fabius de Césarée († vers 303 ou 304), soldat, martyr à Césarée de Maurétanie (aujourd'hui Cherchell en Algérie) sous Dioclétien ; célébré le 31 juillet.

Personnalités portant ce prénom 
 Fabius Valens († 69), commandant de légion romaine ;
 Fabius Brest (°1823 - †1900), peintre orientaliste français ;
 Fabius Columna (°1567 - †1640), botaniste italien.
 Voir aussi .

Fabius comme surnom 
 Le maréchal d'Empire Bon-Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano, avait Fabius pour surnom au sein de la Grande Armée.

Toponyme 
 Fabius, nom d'un village et d'une petite ville de l'État de New York ;
 Fabius, une rivière du Missouri ;
 .

Divers 
 Fabius, nom d'un exercice militaire allié, début 1944, sur la côte anglaise, pour la  préparation au débarquement en Normandie.

Références 

Homonymie de patronyme